Атлетска такмичења на Медитеранским играма 2013. године одржавала су се у турском граду Мерсину од 26. до 30. јуна, на Атлетском стадиону Невин Јанит, а полумаратонске трке у обе конкуренције и брзо ходање на 20 км за жене на Мендерес билевару у Адани.

Такмичило се у 43 атлетске дисциплине, од тога 21 у мушкој и 22 у женској конкуренцији и 1 параолимпијска. Отказане су дисциплине 20 км ходање и десетобој за мушкарце и бацање кугле за жене и 1.500 м за параолимпијке (Т54).

Земље учеснице 
Учествовало је 319 атлетичара (... мушкарца и ... жена) из 23 земље.

Освајачи медаља

Мушкарци

Жене

Биланс медаља

Биланс медаља, мушки

Биланс медаља, жене 

 Биланс медаља, укупно

Параолимпијске дисциплине 
 Мушкарци

Референце

Спољашње везе 
 Резултети атлетских такмичења на званичном сајту играра МИ 2013.

Медитеранске игре 2013.
Атлетика на Медитеранским играма